Haptocillium är ett släkte av svampar. Haptocillium ingår i familjen Ophiocordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Haptocillium